Belinfante est un patronyme porté notamment par :

 Daniël Belinfante (1893-1945), compositeur néerlandais ;
 Frieda Belinfante (1904-1995), violoncelliste et chef d'orchestre néerlandaise, ainsi qu'une figure de la résistance intérieure aux Pays-Bas.